O Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela é um hospital universitário dependente da Universidade da República (UdelaR). Está sedidado na Avenida Italia, em Montevidéu, Uruguai.

Ligações externas
 Página oficial (em espanhol)

Hospitais do Uruguai
Universidade da República